Авваку́м (, Хавваку́к) — библейское имя еврейского происхождения. В старой традиции ударение приходилось на вторую «а»: Авва́кум.

 Аввакум (пророк) — библейский пророк
 Книга пророка Аввакума
 Аввакум Петров (1620 или 1621—1682) — протопоп, идеолог старообрядчества.
 Аввакум (Честной) (1801—1866) — ориенталист.
 Аввакум (Боровков) (1892—1937) — епископ РПЦ.
 Аввакум (Львов) — протопоп-иеромонах.

Ссылки